

Architettura 
 Castello Tramontano – fortificazione nella città di Matera

Geografia 
 Tramontano – frazione del comune di Castelfranco di Sotto

Persone 
 Aldo Tramontano – vogatore italiano
 Anna Tramontano – biologa italiana
 Giovan Carlo Tramontano – conte italiano, del Regno di Napoli

Pagine correlate 
 Tramontana (disambigua)